Herojske (ukrainisch ; russisch  /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Herojske (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Herojske (Saky), Dorf auf der Krim, Rajon Saky